Génie militaire peut désigner :
 génie militaire, l'ensemble des techniques d’attaque et de défense des places, des postes, et de construction des infrastructures nécessaires aux armées au combat ;
 génie militaire canadien, le génie militaire de l'armée canadienne ;
 génie militaire français, le génie militaire de l'armée française ;
 génie militaire de la Rome antique, le génie militaire de l'Empire romain ;.